Веря́жа ():

 Веряжа — река в Новгородской области;
 Веряжа — деревня в Шимском районе Новгородской области России;
 Веряжа — деревня недалеко от берега озера Полисто (Псковская область, Бежаницкий район).